{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69201) - || 1323 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69202) - || 2026 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69203) - || 2088 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69204) - || 2139 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69205) - || 2156 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69206) - || 2167 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69207) - || 3004 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69208) - || 3078 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69209) - || 3300 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69210) - || 3356 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69211) - || 4098 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69212) - || 4287 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69213) - || 4616 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69214) - || 5067 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69215) - || 5099 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69216) - || 1108 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69217) - || 2135 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69218) - || 2330 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69219) - || 2364 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69220) - || 3030 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69221) - || 3528 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69222) - || 4210 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69223) - || 4331 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69224) - || 4388 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69225) - || 5043 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69226) - || 5129 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69227) - || 5139 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69228) Kamerunberg || 5173 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69229) - || 5188 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (69230) Hermes || 1937 UB || 28 oktober 1937 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (69231) Alettajacobs || 1972 FE || 16 maart 1972 || Palomar || T. Gehrels
|-
| (69232) - || 1978 UJ4 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (69233) - || 1978 UL6 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (69234) - || 1978 VO2 || 1 november 1978 || Caussols || K. Tomita
|-
| (69235) - || 1978 VS3 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (69236) - || 1978 VF5 || 6 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (69237) - || 1978 VR6 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (69238) - || 1978 VZ8 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (69239) - || 1978 XT || 6 december 1978 || Palomar || E. Bowell, A. Warnock
|-
| (69240) - || 1979 MZ1 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (69241) - || 1979 MX3 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (69242) - || 1979 MA7 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (69243) - || 1979 MU7 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (69244) - || 1979 MP8 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (69245) Persiceto || 1981 EO || 1 maart 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (69246) - || 1981 EZ4 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69247) - || 1981 ED10 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69248) - || 1981 EA19 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69249) - || 1981 EH27 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69250) - || 1981 EK32 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69251) - || 1981 ER33 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69252) - || 1981 EC35 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69253) - || 1981 EX35 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69254) - || 1981 EW37 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69255) - || 1981 ER40 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69256) - || 1981 EF46 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69257) - || 1981 ER47 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (69258) - || 1981 UJ22 || 24 oktober 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| (69259) Savostyanov || 1982 ST7 || 18 september 1982 || Nauchnyj || N. S. Chernykh
|-
| (69260) Tonyjudt || 1982 TJ || 13 oktober 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| (69261) Philaret || 1982 YM1 || 23 december 1982 || Nauchnyj || L. G. Karachkina
|-
| (69262) - || 1986 PV6 || 12 augustus 1986 || Nauchnyj || L. V. Zhuravleva
|-
| (69263) Big Ben || 1987 BB2 || 29 januari 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69264) Nebra || 1988 PE4 || 14 augustus 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (69265) - || 1988 RF6 || 5 september 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (69266) - || 1988 RJ6 || 6 september 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (69267) - || 1988 RO6 || 7 september 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (69268) - || 1988 SD2 || 16 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| (69269) - || 1988 VA1 || 3 november 1988 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| (69270) - || 1989 BB || 29 januari 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (69271) - || 1989 GK2 || 3 april 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69272) - || 1989 SC2 || 26 september 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69273) - || 1989 TN1 || 4 oktober 1989 || Stakenbridge || B. G. W. Manning
|-
| (69274) - || 1989 UZ1 || 29 oktober 1989 || Gekko || Y. Oshima
|-
| (69275) Wiesenthal || 1989 WD4 || 28 november 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (69276) - || 1989 YH8 || 31 december 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| (69277) - || 1990 EC1 || 2 maart 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69278) - || 1990 EK2 || 2 maart 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69279) - || 1990 ES2 || 2 maart 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69280) - || 1990 RB7 || 13 september 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (69281) - || 1990 SG6 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69282) - || 1990 SV6 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69283) - || 1990 ST7 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69284) - || 1990 SB9 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69285) - || 1990 ST14 || 25 september 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (69286) von Liebig || 1990 TN9 || 10 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (69287) Günthereichhorn || 1990 TW10 || 10 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (69288) Berlioz || 1990 TW11 || 11 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (69289) - || 1990 UU2 || 24 oktober 1990 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69290) - || 1990 UQ4 || 16 oktober 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69291) - || 1990 WG1 || 18 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69292) - || 1990 WH2 || 18 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69293) - || 1991 GW10 || 10 april 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69294) - || 1991 PU9 || 13 augustus 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (69295) Stecklum || 1991 TO6 || 2 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (69296) - || 1992 BM4 || 29 januari 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69297) - || 1992 DT8 || 29 februari 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (69298) - || 1992 DR9 || 29 februari 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (69299) - || 1992 EW6 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (69300) - || 1992 EH7 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC|}

Planetoïdenlijsten